Miejscowości w USA:
 Yellow Springs – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Yellow Springs (ang. Yellow Springs Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines